Па́прика:
 Вид сладкого стручкового перца, получившего особое распространение в Венгрии и Болгарии (отсюда название болгарский перец).
 Паприка — пряность.

Фильмы 
 «Паприка» — кинофильм режиссёра Тинто Брасса 1991 года.
 «Паприка» — японский анимационный фильм 2006 года.
 «Паприка» — Французский мультсериал 2017 года режиссёра Жана Кейрола

См. также 

 Паприкаш